John B. McKay (1922-1975), aviateur américain ;
 John McKay (1939-2022), mathématicien anglo-canadien ;
 John McKay (1948-), homme politique canadien de l'Ontario ;
 John McKay (1948-), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick ;
 John McKay (1957-), musicien anglais.